Кокошка може бити:
 Оскар Кокошка- аустријски сликар
 Кокошка животиња
 Кокошка биљка